Распределенный образ жизни — замкнутая система «материализованных связей», которая предполагает наличие нескольких альтернативных пространств для ведения хозяйственной деятельности и хранения результатов этой деятельности. Базовая цель распределенного образа жизни — обеспечение сохранности ресурсов перед внешней угрозой (чаще всего со стороны государства), путем распределения их в пространстве. Основными элементами распределенного образа жизни являются квартира, дом, дача, огород, гараж, сарай, погреб, работная изба и т. п.

Изучение элементов распределенного образа жизни 

Одним из первых элементы распределенного образа жизни попытался описать в середине 1990-х исследователь Владимир Вагин. Он заметил, что владельцы частных домов, имевшие в своем распоряжении дом для жилья, приусадебный участок для выращивания овощей и фруктов, погреб для их хранения, гараж для хранения автомобиля, припасов или занятия промыслом, при осуществлении хозяйственных практик находятся в более выигрышном положении, нежели владельцы городской квартиры. При этом последние, в качестве «вынужденного ответа», стремятся завести себе дачу, сарай-стайку, гараж. Комбинацию этих объектов Владимир Вагин назвал «совокупным жильем»:«Оно [совокупное жилье] с необходимостью объединяет территориально разобщенные компоненты. Таким образом, городская квартира является лишь частью жилого пространства городских семей. В символическое пространство городского домохозяйства вовлекаются, таким образом, садовые участки, места гаражных товариществ и отчасти дороги к этим „узлам совокупного жилья“».Фактически «совокупное жилье», служащее, по Вагину, для «самообеспечения и самообслуживания» домохозяйств, распределено в пространстве и именно между этими точками-узлами распределяется значительная часть жизни россиян.

Сам термин «распределенный образ жизни» введен социологом Симоном Кордонским, по мнению которого, распределенный образ жизни является «субститутом общества» в России, поскольку формирует определенную социальную структуру, и «на самом деле» (фактически) взаимодействует с административным рынком, в отличие от взаимодействия государства и общества «в реальности» (как это подается).

По мнению ряда исследователей, формирование инфраструктуры распределенного образа жизни, продиктовано «мобилизационным характером российского общества» и связано с тем, что в отдельные моменты, когда государство не в состоянии качественно выполнить функции обеспечения населения, оно отдает эти функции на откуп населения. При этом одной из проблем изучения данного феномена является отсутствие традиции и механизмов фиксации и памяти об истории элементов распределенного образа жизни.

Применение экономических индикаторов и критериев к феномену распределенного образа жизни, Симон Кордонский считает невозможным, поскольку экономика в данном случае — понятие из «реальности», а людям, живущим «на самом деле» распределенным образом жизни, «нужны гарантии выживания в их перманентном стремлении убежать от государства». Поэтому они готовы не считаться с издержками, «вкладывая в обеспечение этих гарантий свое время и деньги».«Распределив свою жизнь между городской квартирой и дачей, люди стали спокойнее относится к „реальности“, то есть к государству, его институтам и государственной службе. Они знают, что „на самом деле“ государство им уже не опасно, а с теми государственными людьми, которые имеют к ним претензии, всегда можно договориться, поторговавшись — естественно. Да и сами государственные люди, имеющие квартиры в городе и дачи в пригородах, живут точно так же, как и все другие и им всегда и все можно объяснить — но только если объяснение происходит „на самом деле“, а не „в реальности“». Распределенный образ жизни обладает также демографическим измерением: его функционирование интегрирует в единое целое «многопоколенческий тип семьи, распределенной по разным домам — дачам».
Исследованию феномена «распределенного образа жизни» посвящен проект культуролога, профессора НИУ ВШЭ, эксперта Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Виталия Куренного «Распределенный образ жизни в российском моногороде». Подход Кордонского Куренной называет «эмансипаторно-либеральным». В дополнение к этому предлагается рассматривать распределенный образ жизни в рамках культурно-антропологического или культурно-смыслового подхода, не сводя его только к «рационально-экономическим мотивам».«Работа по формированию элементов совокупного жилья и деятельность в рамках структуры распределенного образа жизни является осмысленной формой жизни, наполненной смыслом жизненной практикой, позволяющей человеку реализовать субъективно-понятный смысл своего существования и собственных трудовых усилий, поддерживать коммуникацию, как с близкими людьми, так и в рамках различных ассоциативных связей. …Формирование распределенного образа жизни является ответом на запрос проживания осмысленной жизни, дефицит которой в российском обществе имеет драматический характер в силу жизненного опыта двух систем: опыта жизни в советском обществе, демагогически нацеленном на достижение разного рода утопических задач, и опыта жизни постсоветского периода».

Среди тенденций последних лет, связанных с распределенным образом жизни, исследователь из Ульяновска Александр Павлов отмечает переход от распределенного к интегрированному жилью. Активные городские жители, желающие заняться промыслом, стремятся приобрести частный дом в черте города или землю под индивидуальное жилое строительство. Дома таких людей сочетают в себе и жилье, и место работы, и место хранения:«Основных поводов для выбора такой стратегии два — желание быть максимально независимым от государства (в том числе и от сферы ЖКХ, которую никто и не думает воспринимать как частный бизнес) и необходимость интеграции распределенного жилья для удобства ведения промыслов и выживания путем самообеспечения. Работную избу проще пристроить к собственному дому и спокойно работать, нежели ездить работать в гараж или на базу».Кроме того, ряд исследователей отмечают усиление реформаторские устремлений государства, расцениваемых, как «наведение порядка», и направленных на какой-либо элемент инфраструктуры распределенного образа жизни: выведение из тени гаражной экономики, дачная амнистия, гаражная амнистия и т. п. Из-за непонимания структуры феномена эти усилия не достигают своих результатов: «Все эти элементы формируют определенную целостность, по отдельности они могут исчезать, заменяться. Поэтому, например, в крупных городах удается сносить гаражи — просто их функции граждане переносят на свои дачные участки. Мало ли „ракушек“ стоит теперь на подмосковных огородах?». По мнению ряда экспертов, населению стоит дать возможность нормально эксплуатировать ту инфраструктуру, которая есть на данный момент.

Примечания 

Образ жизни